Чапала (исп. Chapala; груз. ჭაპალა, азерб. Qoçulu) — многозначный термин.

 Чапала — крупнейшее в Мексике пресноводное озеро.
  — город в мексиканском штате Халиско.
 Чапала — село Болнисского муниципалитета, края Квемо-Картли республики Грузия.